La finale del campionato europeo di calcio 1964 si tenne il  allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid tra le nazionali di  e , che si aggiudicò l'incontro per 2-1.

Le squadre

Antefatti 
La Spagna raggiunge la fase finale del torneo superando la  per 7-3 grazie al 6-0 dell'andata nonostante la sconfitta per 1-3 nella partita di ritorno. Nel ritorno degli ottavi di finale batte l' per 1-0 dopo che la partita di andata terminò in pareggio mentre in semifinale travolge per un complessivo di 7-1 l'.

L'Unione Sovietica campione in carica ottiene direttamente la qualificazione agli ottavi di finale in cui supera l' e successivamente fa lo stesso contro la  nei quarti di finale

Cammino verso la finale 
Nella fase finale in Spagna i padroni di casa battono l' ai supplementari mentre l'Unione Sovietica batte 3-0 la  raggiungendo per la seconda volta di fila la finale del torneo continentale

Tabella riassuntiva del percorso 
Note: In ogni risultato sottostante, il punteggio della finalista è menzionato per primo.

Tabellino

Note

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio 1964
Nazionale di calcio della Spagna 
Nazionale di calcio dell'Unione Sovietica

Campionato europeo di calcio 1964
 
Finale 1964
Finale 1964
Competizioni calcistiche a Madrid